The Eleventh Hour kan verwijzen naar:

Televisie
The Eleventh Hour (2002), een Canadese televisieserie uit 2002 t/m 2005
The Eleventh Hour (2006), een Canadese documentaireserie uit 2006
The Eleventh Hour (1962), een televieserie uit 1962 t/m 1964 van NBC
Eleventh Hour (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2006
Eleventh Hour (Amerikaanse serie), een Amerikaanse televisieserie uit 2008

Film
The Eleventh Hour (film), een actiefilm uit 2008
The 11th Hour (film), een documentaire uit 2007 over opwarming van de Aarde
The Eleventh Hour (1923), een film uit 1923

 Muziek
The Eleventh Hour (Magnum), een muziekalbum van de Britse band Magnum
The Eleventh Hour (Jars of Clay), een muziekalbum van Jars of Clay
Eleventh Hour (Del tha Funkee Homosapien), een muziekalbum van Del tha Funkee Homosapien
The Eleventh Hour (Mars Lasar)
Eleventh Hour (Fred Frith album)

Overig
The Eleventh Hour (boek), een boek door Graeme Base
The Eleventh Hour (toneelstuk), door Anthony Armstrong
The 11th Hour (computerspel), een computerspel ontwikkeld door Trilobyte en uitgebracht door Virgin Interactive